Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Emilio Sánchez che ha battuto in finale Martín Jaite 7–6(7), 6–1, 2–6, 6–2.

Teste di serie 

 Alberto Mancini (secondo turno)
 Kent Carlsson (secondo turno)
 Emilio Sánchez (campione)
 Guillermo Pérez Roldán (terzo turno)
 Sergi Bruguera (quarti di finale)
 Horst Skoff (primo turno)
 Martín Jaite (finale)
 Aleksandr Volkov (primo turno)

 Assente
 Emilio Sánchez (semifinali)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Leonardo Lavalle (primo turno)
 Horacio de la Peña (primo turno)
 Goran Prpić (semifinali)
 Francisco Clavet (secondo turno)
 Martin Střelba (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1989